Baudreville, commune française d'Eure-et-Loir ;
 Baudreville, ancienne commune française de la Manche.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France